est le titre de plusieurs œuvres :

Musique 

 , album de Lindsey Buckingham sorti le .

Cinéma 

 Law and Order, film américain d'Edward L. Cahn sorti en 1932 ;
 , film américain de Sam Newfield sorti en 1942 ;
 , titre original de Quand la poudre parle, film américain de Nathan Juran sorti en 1953 ;
 Law and Order, film américain de Frederick Wiseman sorti en 1969.

Télévision 

 Law and Order, mini-série britannique diffusée du  au  sur BBC Two ;
 Une franchise médiatique constituée de plusieurs séries télévisées créées par Dick Wolf :
 , titre original de New York, police judiciaire, série télévisée américaine diffusée du  au  sur NBC ;
 , titre original de Londres, police judiciaire, série télévisée britannique diffusée du  au  sur ITV ;
 , titre original de Los Angeles, police judiciaire, série télévisée américaine diffusée du  au  sur NBC ;
 , titre original de New York, unité spéciale, série télévisée américaine diffusée depuis le  sur NBC ;
 , titre original de New York, section criminelle, série télévisée américaine diffusée du  au  sur NBC ;
 , titre original de New York, cour de justice, série télévisée américaine diffusée du  au  sur NBC.
 Le nom d'une série de 8 épisodes produite en 2017 par Dick Wolf et réalisée par René Balcer, sous le titre original de Law & Order True Crime, série télévisée américaine diffusée depuis le  sur NBC.
  Law & Order: Organized Crime, titre original de New York, crime organisé, série télévisée américaine diffusée depuis  sur NBC.

Politique 

 , une attitude en politique consistant à demander un système juridique plus strict avec des peines plus élevées (Law and order (politics))